Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2011 wurde im Skispringen der Frauen ein Wettkampf auf der Normalschanze ausgetragen. Auf einen Qualifikationsdurchgang wurde verzichtet.

Einzelspringen Normalschanze HS106

Wettkampf 
Der Wettkampf wurde am 25. Februar 2011 ausgetragen. Die besten 30 Springerinnen des ersten Durchgangs traten zum Finaldurchgang an.

Quellen 
 Ergebnisse auf der Homepage der FIS, abgerufen 18. März 2021

Skispringen Frauen
Frauen 2011
Skispringen (Norwegen)